

Patronymie
 Hanskurt Höcker (1894-1961) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Karl-Friedrich Höcker est un nazi et membre du personnel du camp de concentration d'Auschwitz.
 Paul Hoecker (1854-1910), peintre allemand.
 Paul Oskar Höcker (1865-1944), écrivain et éditeur allemand.

Homonymie de patronyme